Résultats détaillés de l’édition 2007 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 27 août au .

Faits marquants 
Lors de cet US Open, le Suisse et vainqueur Roger Federer signe un nouveau record : il devient le premier joueur de l'Ere Open (depuis 1968) à remporter le tournoi new-yorkais quatre années de suite.

Quant à Novak Djokovic, il atteint la première finale de tournoi du Grand Chelem de sa jeune carrière. Le lendemain de la finale, il devient aussi le troisième qualifié pour le Masters de Shanghai, en fin d'année.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de séries

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2007
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en août 2007
Tennis en septembre 2007